Meč může být:

 meč – sečná zbraň
 krátký meč
 dlouhý meč (též jedenapůlruční meč)
 obouruční meč
 Damoklův meč – ustálené slovní spojení
 světelný meč – filmová fiktivní zbraň
 meč a magie – literární podžánr z oblasti fantasy

Externí odkazy